Příjmení Hauck nosí více významných osobností:

 Albert Hauck (1845–1918) – německý luteránský teolog a církevní historik
 Angela Haucková (* 1965) – německá a východoněmecká rychlobruslařka
 Frederick Hauck (* 1941) – americký armádní letec a astronaut
 Walter Hauck (1918–2006) – německý důstojník SS
 Wilhelm Philipp Hauck (1851–1920) – rakouský a český politik německé národnosti